El Torneig de Guadalajara 2022, també anomenat Abierto Akron Zapopan 2022, és un esdeveniment tennístic disputat sobre pista dura que pertany a les sèrie 250 del circuit WTA. La tercera edició del torneig es va celebrar entre el 21 i el 27 de febrer de 2022 al Panamerican Tennis Center de Guadalajara (Mèxic).

Quadre individual femení

Caps de sèrie

Quadre

Quadre dobles femenins

Caps de sèrie

Quadre

Referències

Enllaços externs 
 Web oficial  
 
 

2022
WTA Tour 2022